Вячесла́в Константи́нович Сенчагов (7 марта 1940, Москва — 25 января 2016, там же) — советский государственный деятель, советский и российский учёный-экономист, председатель Государственного комитета СССР по ценам (1989—1991).

Биография 
Родился в Москве 7 марта 1940 года.

Образование 
В 1964 году — окончил Московский институт народного хозяйства. Доктор экономических наук (1975), профессор.

В 1968 году защитил диссертацию на соискания ученой степени кандидат экономических наук — «Вопросы эффективности и платности основных фондов».

В 1975 году защитил диссертацию на соискания ученой степени доктора экономических наук — «Проблемы измерения и стимулирования эффективности основных фондов».

Деятельность 
 1958—1959 годы — рабочий строительного треста № 122, Бийск.
 1959—1964 годы — учился в институте.
 1964—1965 годы — младший научный сотрудник Института электронных управляющих машин министерства приборостроения СССР.
 1965—1982 годы — старший экономист, эксперт, старший научный сотрудник, заведующий сектором, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского финансового института Минфина СССР.
 1982—1986 годы — заместитель начальника отдела совершенствования планирования и экономического стимулирования Госплана СССР.
 1986—1987 годы — директор НИИ планирования и нормативов при Госплане СССР — член коллегии Госплана СССР.
 1987—1989 годы — заместитель министра финансов СССР, зам. министра — начальник Сводного отдела финансов и денежного обращения.
 1989—1991 годы — председатель Государственного комитета СССР по ценам.
 1991—1994 годы — ректор Экономической академии Министерства экономики РФ.
 1994—1995 годы — директор Института фондового рынка Академии современной экономики РФ.

С 1995 года — руководитель Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН.

С 2012 года — научный руководитель и председатель учёного совета факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ.

Умер 25 января 2016 года в Москве. Похоронен на Калитниковском кладбище.

Память 
 Именем Сенчагова назван один из факультетов Финансового университета при Правительстве РФ.
 7 марта 2017 года в учебном корпусе Финансового университета на ул. Щербаковская, 38 была открыта аудитория имени Вячеслава Константиновича Сенчагова.

Отзывы 
Из книги В. Н. Осипова «Дубровлаг» (М.: Наш современник, 2003):

«…А через два с половиной года в КГБ явится доносчик В. К. Сенчагов и изменит судьбу многих. Осведомители, вероятно, сами не подозревают, о последствиях своих поступков, о всей длинной цепи одного-единственного „стука“. Мог ли предположить студент Института народного хозяйства имени Плеханова Вячеслав Константинович Сенчагов, что своим доносом от 5 октября 1961 года он не только устроит меня в лагерь на семь лет, но и лишит жилья на тридцать лет! Лишит нормальной работы и положения. И не его заслуга, что в 1991 году в связи с переворотом я был вдруг реабилитирован и получил-таки отобранную после ареста жилплощадь в Долгопрудном. Донос Сенчагова на меня, Кузнецова, Иванова, Хаустова как нельзя кстати пришелся тогдашнему председателю КГБ Шелепину. Последний, как мы теперь знаем, тайно противодействовал Хрущеву с „фундаменталистких“ позиций, мечтал сам о кресле вождя. Любой факт и фактик об опасных замыслах оппозиции становился лишним доводом „железного Шурика“ в пользу твердой линии. Сенчагов же сочинил роскошную утку о террористических намерениях Иванова, Кузнецова и Осипова, мечтавших… подложить бомбу под XXII съезд КПСС. Впрочем, не исключено, что товарищ Шелепин через своих помощников сам же надоумил сексота на необходимые показания. Семь лет, от звонка до звонка, я провел в Дубровлаге Мордовской АССР.»

Библиография 

 Бугаец Л. И., Певзнер М. И., Сенчагов В. К. «Финансы и эффективность производственных фондов» / Авт. коллектив под рук. В. К. Сенчагова; [Предисл. проф. С. Ситаряна] Науч.-исслед. фин. ин-т. — Москва : Финансы, 1973. — 176 с.
 Сенчагов В. К. «Эффективность использования основных фондов : (Показатели, факторы, стимулы)». — М.: Экономика, 1974. — 199 с.
 Сенчагов В. К., Остапенко В. В., Миляев В. А. «Амортизационный фонд в условиях интенсификации производства». — Москва : Финансы, 1975. — 191 с.
 Сенчагов В. К., Воробьева А. В., Миляев В. «Основные направления и факторы повышения эффективности воспроизводства и использования основных фондов в ближайшей перспективе» / АН СССР. Ин-т экономики АНСССР. Науч. совет по проблеме «Экон. эффективность основных фондов, капит. вложений и новой техники». — М.: Б. и., 1975. — 247 с.
 Янкин В. Г., Бугаец Л. И., Сенчагов В. К. «Факторы роста прибыли и методы их анализа» / [Д-р экон. наук В. К. Сенчагов, кандидаты экон. наук В. Г. Янкин, Л. И. Бугаец и др.]; Под ред. д-ра экон. наук В. К. Сенчагова. — М.: Финансы, 1977. — 176 с.
 Сенчагов В. К. «Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности производства». — М.: Финансы, 1979. — 61 с.
 Сенчагов В. К. «Платежи в бюджет и их функции в социалистическом хозяйственном механизме» / Д-р экон. наук. В. Сенчагов. — М.: Б. и., 1979.
 Павлова Л. П., Барковский Н. Д., Лавров В. В., Сенчагов В. К. «Финансово-кредитные рычаги экономического управления : Учеб. пособие» / В. К. Сенчагов, В. В. Лавров, Л. П. Павлова, Н. Д. Барковский. — М.: АНХ СССР, 1979 (вып. дан. 1980). — 124 с.
 Сенчагов В. К. «Финансовое и кредитное воздействие на экономический рост: (теория, опыт и проблемы)» / Проф. В. Сенчагов. — М.: Б. и., 1981.
 Сенчагов В. К. «Методологические вопросы повышения эффективности финансовых ресурсов в плановой экономики» / В. К. Сенчагов, проф. — М.: Б. и., 1982.
 Сенчагов В. К. «Финансовые ресурсы народного хозяйства: (Пробл. формирования и использ.)» / В. К. Сенчагов, А. М. Волков, Ю. П. Авдиянц и др.; Под. ред. В. К. Сенчагов. — М.: Финансы и статистика, 1982. — 255 с.
 Остапенко В. В., Сенчагов В. К. «Улучшение использования оборудования». — М.: Знание, 1983. — 64 с.
 Сенчагов В. К., Соколова О. В. «Совершенствование планирования и экономического стимулирования в европейских странах-членах СЭВ : Текст лекции». — М. : АНХ, 1984. — 83 с.
 Сенчагов В. К. «Перестройка финансового механизма — непременное условие перехода на новые методы хозяйствования» / Правл. всесоюз. о-ва «Знание». Секция конкрет. экономики и пробл. управления. Консультац. пункт. — М.: Б. и., 1987. — 33 с.
 Сенчагов В. К. «О проекте Закона о государственном предприятии (объединении)» : (Лекция прочитана 28 февр. 1987 г.) / Правл. всесоюз. о-ва «Знание». Консультац. пункт. — М.: Б. и., 1987. — 31 с.
 Сенчагов В. К. «Перестройка финансово-кредитного механизма хозяйствования». — М.: Знание, 1989. — 63 с.
 Сенчагов В. К. «Реформа цен: проблемы и реальность». — М.: Финансы и статистика, 1991. — 110 с.
 Сенчагов В. К. «Реформа цен: проблемы и реальность». — М. : Финансы и статистика Полигран, 1991. — 110 с
 Сенчагов В. К. «Экономическая безопасность. Финансы. Банки» / В. К. Сенчагов, Р. А. Белоусов, Н. И. Берзон и др.; Ред. Белява Г. К. // Рос. акад. наук. Ин-т экономики. — М.: ИЭ, 1996. — 276 с.
 Сенчагов В. К. "Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. — М.: Дело, 2005. — 896 с.
 Сенчагов В. К. «Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса: возможности и перспективы» // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2007. — № 12. — С. 3 — 13.
 Сенчагов В. К. «Методология обеспечения экономической безопасности» // Экономика региона. — 2008. — № 3. — С. 28 — 39.
 Сенчагов В. К. «Финансовых кризис и обострение угроз и вызовов экономической безопасности» // Экономика в промышленности. — 2009. — № 3. — С. 2 — 7.
 Сенчагов В. К. «Финансовый кризис и обострение угроз и вызовов экономической безопасности» // Вестник экономической безопасности. — 2009. — № 9. — С. 5 — 11.
 Сенчагов В,К. «Экономическое обеспечение национальной безопасности» // Вестник экономической безопасности. — 2010. — № 8. — С. 31 — 41.
 Сенчагов В. К. «Презентация монографии В. К. Сенчагова »Экономика, финансы, Цены: Эволюция, трансформация, безопасность«» // Экономика в промышленности. — 2010. — № 3. — С. 77 — 78.
 Сенчагов В. К. «Антикоррупционность — одно из главных требований в условиях модернизации финансовой системы страны» // Государственный аудит. Право. Экономика. — 2010. — № 3. — С. 34 — 38.
 Сенчагов В. К. «Обеспечение финансовой безопасности России в условиях глобализации» // Вестник РАЕН. — 2011. — № 3. — С. 14 — 19.
 Сенчагов В. К., Максимов Ю. М., Митяков С. Н., Митякова О. И. «Инновационные преобразования как императив экономической безопасности региона: система индикаторов» // Инновации. — 2011. — № 5. — С. 56 — 61.
 Сенчагов В. К. «Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности» // Вестник экономической безопасности. — № 5. — 2011. — С. 41 — 50.
 Сенчагов В. К. «Индикаторы устойчивого развития регионов Российской Федерации» // Проблемы устойчивости функционирования стран и регионов в условиях кризисов и катастроф современной цивилизации (Материалы конференции, 22-24 мая 2012 г.). — 2012. — С. 83 — 99.
 Сенчагов В. К. «Цели, приоритеты, риски модернизации финансовой системы России» // Федерализм. — 2012. — № 2. — С. 7 — 30.
 Сенчагов В. К. «О Формировании новой парадигмы бюджетной политики» // Вопросы экономики. — 2013. — № 6. — С. 152—158.
 Сенчагов В. К. «Стратегические угрозы и риски в экономической сфере» // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. — 2013. — Т. 3 . — № 2. — С. 120—141.
 Сенчагов В. К., Митяков С. Н. «Сравнительный анализ влияния финансов-экономических кризисов 1998 года и 2008—2009 годов на индикаторы экономической безопасности России» // Финансы: теория и практика. — 2013. — № 6. — С. 71 — 88.
 Сенчагов В. К. «Методология определения пороговых значений основных (приоритетных) факторов рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов» // Экономика. Налоги. Право. — 2014. — № 4. — С. 73 — 78.
 Сенчагов В. К., Губин Б. В., Лавлов В. И., Караева И. В., Иванов Е. А. «Федеральный бюджет 2014—2016 гг. — Бюджет торможения экономического развития (сокращенный вариант независимой экспертизы, осуществленный центром финансовых исследований институты экономики РАН)» // Вестник института экономики российской академии наук. — 2014. — № 1. — С. 7 — 73.
 Сенчагов В. К. «Национальные интересы России, международные санкции и угрозы экономической безопасности» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы. — 2014. — С. 18 — 21.
 Сенчагов В. К. «Бюджетная политика: от стагнации к развитию» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы (мат. II Международ. научно-практич. конф. 2014). — 2014. — С. 108—120.
 Сенчагов В. К. Губин В. В., Павлов В. И., Караева И. В., Иванов Е. А. «Бюджет России 2015—2017 гг. — бюджет торможения структурной перестройки экономики» // Вестник института экономики российской академии наук. — 2015. — № 1. — С. 30 — 80.
 Сенчагов В. К., Иванов Е. А. «Закон о стратегической планировании и задач по его реализации» // Финансы: теория и практика. — 2015. — № 3. — С. 38 — 50.
 Сенчагов В. К., Губин Б. В. «Современные системы развития финансовой системы в условиях глобализации» // Современные технологии управления. — 2015. — С. 29 — 39.
 Сенчагов В. К. «Национальная структурная политика — путь к обеспечению экономической безопасности» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы (мат. III Международ. научно-практич. конф. 2015). — 2015. — С. 73 — 82.
 Сенчагов В. К., Соловьев А. И. «Глобальные риски и оценка их влияния на уровень экономической безопасности России» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы (мат. III Международ. научно-практич. конф. 2015). — 2015. — С. 83 — 94.
 Митяков С. Н., Сенчагов В. К. «Динамика краткосрочных индикаторов экономической безопасности» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы (мат. III Международ. научно-практич. конф. 2015). — 2015. — С. 176—181.
 Сенчагов В. К., Соловьев А. И. «Глобальные риски и экономическая безопасность России: проблемы управления» // Современные технологии управления. — 2015. — № 10. — С. 19 — 27.
 Сенчагов В. К. «Бюджетная политика на этапе выхода из рецесии» // Вестник института экономики российской академии наук. — 2016. — № 1. — С. 7 — 17.
 Сенчагов В. К., Митяков С. Н. «Оценка кризисов в экономике с использованием краткосрочных индикаторов и средних индексов экономической безопасности России» // Проблемы прогнозирования. — 2016. — № 2. — С. 44 — 58.
 Сенчагво В. К., Побываев С. А., Соловьев А. И. «Оценка влияния глобальных рисков как инструмент управления экономической безопасности России» // Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы (мат. IV Международ. научно-практич. конф. 2016). — 2016. — С. 140—150.
 Сенчагов В. К., Побываев С. А., Соловьев А. И. «Оценка влияния глобальных рисков как инструмент формирования экономической стратегии России: индикативный подход» // Экономические стратегии. — 2016. — Т. 18. — № 8. — С. 24 — 31.
 Сенчагов В. К. "Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / Под ред. В. К. Сенчагов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: БИНОМ. Лаборатия знаний, 2017. — 815 с.

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3.

Примечания

Ссылки 
 СЕНЧАГОВ Вячеслав Константинович - некролог
 Памяти Вячеслава Константиновича Сенчагова

Экономисты СССР
Экономисты России
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Работники Госплана СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Сотрудники Института экономики РАН
Члены КПСС
Ректоры вузов Москвы
Авторы учебников экономики
Члены РАЕН